Parti conservateur-populaire peut faire référence à :
 , en Argentine, membre du  aux élections de 1973 ;
 Parti conservateur-populaire, en Pologne.

Voir aussi